Certhilauda brevirostris é uma espécie de ave da família Alaudidae.

É endémica da África do Sul.

Os seus habitats naturais são: matagais mediterrânicos, campos de gramíneas subtropicais ou tropicais secos de baixa altitude, terras aráveis e pastagens.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências 

Certhilauda
Aves da África do Sul
Aves descritas em 1941